Hrvatska:
Osojnik (Dubrovnik)
Osojnik (Vrbovsko)

Slovenija:
Osojnik (Semič, Slovenija)
Osojnik (Železniki, Slovenija)